Rhagophthalmidae är en familj av skalbaggar. Rhagophthalmidae ingår i överfamiljen Elateroidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhagophthalmidae 53 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Rhagophthalmidae